Пећински лав (), знан још као степски лав, изумрла је врста из породице мачака, која је позната преко фосилних остатака и праисторијских цртежа на зидовима пећина насталих током средњег Плеистоцена и раног Холоцена. Најстарији фосили су откривени у Јакутији и стари су најмање 62.400 година, а изумро је пре око 13.000 година.

Филогенетска анализа фосилизованих костију пећинског лава је показала да се он значајно генетски разликује од савременог лава (-{Panthera leo}-), врсте која насељава Африку и Азију.

Опис физичког изгледа 

Пећински лав је једна од највећих познатиx врста лава. Код костура одраслог мужјака, пронађеног у близини града Зигсдорфа у Њемачкој 1985. године, је измјерено да је био висок у раменима око 1,2 метра и дуг 2,1 m (не рачунајући реп). Овај костур је упоређен и са осталим фосилима примјерцима ове врсте, што је на крају довело до закључка да је ова врста за 8 до 10% већа од данашњих подврста лава, али зато мања од европског пећинског лава (-{Panthera leo fossilis}-) и америчког лава (-{Panthera atrox}-). Пећински лавови су нам познати и преко пећинских цртежа, глинених фигурица и резбарија у слоновачи. Ове представе нам показују да су пећински лавови имали заобљене, избочене уши, чупаве репове, евентуално блиједе пруге на леђима налик онима код тигра, а поједини примјерци су имали набрани оковратник или примитивну гриву око врата, што нам говори да се радило о мужјацима ове врсте (што указује да је код ове врсте, као и код данашњих лавова, постојао полни диморфизам).

Класификација 
Према неким изворима пећински лав (Panthera spelaea) је класификован као подврста лава и имао је научно име -{Panthera leo spelaea}-. Међутим, према резултатима морфолошких студија разликује се од њега у кранијалној и денталној анатомији, из чега произилази да пећински лав (Panthera spelaea) оправдано има статус врсте. Резултати филогенетских студија такође иду у прилог овом закључку.

Један аутор је сматрао да је пећински лав сроднији тигру него лаву, на основу поређења облика лобање, и предложио је научно име Panthera tigris spelaea.

Еволуција 
Panthera spelaea је еволуирао од P. l. fossilis, који се први пут у Евроазији појавио пре око 700.000 година. За фосиле P. spelaea откривене у Пољској утврђено је да су стари између 109.000 и 57.000 година. У Евроазији пећински лав је изумро пре 14.900-14.100 година, а у Берингији пре 13.800-13.300 година.

Анализом митохондријалне ДНК (узорци су узети из фосилизованих костију) утврђено је да су амерички лав (-{P. atrox}-) и пећински лав (P. spelaea) сестрински таксони, и да је амерички лав настао од једне групе пећинских лавова (P. spelaea) која је остала изолована на северноамеричком континенту пре 340.000 година.

Филогенија 
Доље приказани кладограм представља филогенетске везе врсте пећински лав са осталим представницима рода Panthera.

Понашање 

Ови активни месождери су се хранили великим биљождерима из њиховог времена, што укључује: јелене (црвени јелен, ирвас, лос, срна, и изумрли ирски јелен (или Мегалоцерос како иначе називају ову врсту)), европске бизоне, турове, дивље коње и вунасте носороге. Такође се хранио и озљеђеним, старим или младим вунастим мамутима. Свој плијен су убијали моћним угризом и оштрим зубима на предјелу врата. На неким пећинским цртежима пећински лавови су приказани како лове у чопору, што нам говори да су ови лавови ловили на сличан начин као данашње врсте гдје су у лов углавном ишле женке. Узорак анализе изотопа у колагену извађеном из кости пећинског лава нам говори да су ирваси и младунци пећински медвједа били чести у исхрани популације пећински лавова са сјеверозапада Европе. Велика промјена у исхрани пећински лавова се десила након нестанка пећински хијена из околиша. Чини се да је нагли пораст лова на ирвасе до саме тачке изумирања, од стране пећински лавова изазвао нестанак ове подврсте лава са подручја која је настањивао.

Распрострањеност и станиште 

Пећински лав је живио од средњег Плеистоцена до раног Холоцена и настањивао подручје Европе (од Велике Британије, Њемачке и Шпаније па до источне Европе и Балкана), Азије (Русија и Туркестан) и сјеверозапада Сјеверне Америке (Аљаска и Јукон).

Пећински лав је добио своје име по томе јер су остаци ове подврсте проналажени у великим количина у пећинама. Углавном је настањивао травнате равнице и шуме, гдје су средње велики биљоједи обитавали. Фосилни отисци ови лавова, који се могу пронаћи уз отиске ирваса, нам говоре да су ови лавови настањивали и подручја са субполарном климом. Присуство костура одрасли примјерака ови лавова у јазбинама које су некоћ користили пећински медвједи нам указује на то да су пећински лавови понекад ловили и убијали пећинске медвједе док су били у фази зимске хибернације. Један број ови костура нам указује да су неки примјерци страдали у покушају да савладају медвједа.

Фосили

Пећински цртежи и фигурице пећинског лава

Види још 
 Пећински медвед
 Пећинска хијена

Референце

Литература 
 
 -{Barnett, Ross et al. 2009. Phylogeography of lions (Panthera leo ssp.) reveals three distinct taxa and a late Pleistocene reduction in genetic diversity. Mol. Ecol., 18: 1668–1677.}-

Спољашње везе 

 Праисторијске мачке
 Prehistoric cats and prehistoric cat-like creatures, from the Messybeast Cat Resource Archive.
 American lion, by C. R. Harrington, from Yukon Beringia Interpretative Center.
 The mammoth and the flood, volume 5, chapter 1, by Hans Krause.
 Hoyle and cavetigers , from the Dinosaur Mailing List. (Groiss)
 The Interaction of the European Cave Lion and Primitive Humans

Фосили
Лавови
Праисторијске животиње
Изумрли сисари Европе
Изумрли сисари Азије
Изумрли сисари Северне Америке